

Nom de famille 

 Alice Perry (1885-1969), ingénieur et poétesse irlandaise ;
 Anne Perry (1938-), autrice britannique de roman policier ;
 Anne Perry-Bouquet (1926-2018), écrivain français ;
 Aulcie Perry (1950-), joueur de basket-ball américano-israélien ;
 Barbara Perry (1921-2019), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Benjamin Perry (1994-), coureur cycliste canadien ;
 Bill Perry (1957-2007), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Bradley Steven Perry (1998-), acteur américain ;
  (1892-1954), psychologue américain ;
 Corey Perry (1985-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 
 Dian Perry (?-), actrice brittanique
 Elliot Perry (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Ellyse Perry (1990-), joueuse de cricket et de football australienne ;
 Frances Perry (1907-1993), horticultrice britannique ;
 Frank Perry (1930-1995), réalisateur et producteur américain ;
  ;
 Fredericka Douglass Sprague Perry (1872-1943), philanthrope américaine ;
 Gaylord Perry (1938-2022), joueur américain de baseball ;
 George Perry (1771-18?), naturaliste britannique ;
 George Sessions Perry (1910-1956), écrivain et journaliste américain ;
 Harry Perry (1888-1985), directeur de la photographie américain ;
 Jack Perry, dit Jungle Boy (1997-), catcheur américain ;
 Jacques Perry (1921-2016), romancier français ;
 James Lewis Perry (1979-), coureur cycliste sud-africain ;
 
 John Bennett Perry (1941-), acteur américain, père de Matthew Perry ;
 Jonathan Perry (1976-), footballeur international néo-zélandais ;
 Katy Perry (1984-), chanteuse américaine ;
 Kenny Perry (1960-), golfeur américain ;
 Lee « Scratch » Perry (1936-2021), chanteur et producteur de reggae jamaïcain ;
 Lilla Minnie Perry (1888-1974), peintre irlandaise ;
 Lily May Perry (1895-1992), botaniste canado-américaine ;
 Linda Perry (1965-), musicienne américaine ;
 L. Tom Perry (1922-2015), mormon américain ;
 Luke Perry (1966-2019), acteur et producteur américain ;
 Matt Perry (1977-), joueur anglais de rugby à XV ;
 
 Madeline Perry (1977-), joueuse de squash irlandaise ;
 Melissa Harris-Perry (1973-), essayiste et commentatrice politique américaine ;
 Mike Perry (1939-2002), entraîneur de basket-ball américain ;
 Nicholas Perry, connu sous son pseudonyme Nikocado Avocado, célébrité Internet américaine connue pour ses vidéos mukbang ;
 Pauline Perry, femme politique britannique ;
 Phil Perry (1952-), chanteur de R&B/jazz américain ;
 Rick Perry (1950-), homme politique américain ;
 Ritchie Perry (1942-), auteur britannique de roman policier ;
 Rod Perry (1941-2020), acteur, directeur de la photographie et producteur américain ;
 Roger Perry (1933-2018), acteur américain ;
 Ruth Perry (1939-2017), femme politique libérienne ;
 Sarah-Jane Perry (1990-), joueuse de squash anglaise ;
 Shenay Perry (1984-), joueuse de tennis américaine ;
 Stanislaus Francis Perry (1823-1898), enseignant et homme politique canadien ;
 Stephen J. Perry (1833-1889), prêtre jésuite anglais et astronome ;
 Steve Perry (1947-), auteur américain de science-fiction ;
 Steve Perry (1949-), chanteur américain ;
 Tim Perry (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Tim Perry (1988-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Toby Perry (2000-), coureur cycliste britannique ;
 Todd Perry (1976-), joueur de tennis australien ;
 Whitall Perry (1920-2005), écrivain perennialiste américain ;
 .

Pseudonyme 

 Réjane Perry (1960-2003), chanteuse française ;
 Will Perry (1933-1992), écrivain américain, auteur de roman policier.

Prénom

Toponyme 

 , plusieurs rivières en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ;

Canada 
 , canton canadien de l'Ontario ;

États-Unis 
 , plusieurs comtés aux États-Unis;
 Perry (Arkansas) ;
 Perry, ville située en Caroline du Sud ;
 Perry (Floride) ;
 Perry (Géorgie) ;
 Perry (Illinois) ;
 Perry (Iowa) ;
 Perry (Kansas) ;
 Perry (Maine) ;
 Perry (Missouri) ;
 Perry, ville située dans l’État de New York ;
 Perry, village situé dans l’État de New York ;
 Perry, village situé en Ohio ;
 Perry (Oklahoma) ;
 Perry (Utah) ;
 abri Perry Creek, refuge de montagne des North Cascades dans l'État de Washington ;
 Perry Point (Maryland) ; communauté non-incorporé du comté de Cecil

Royaume-Uni 
 , village et paroisse civile dans le comté anglais du Huntingdonshire, district non métropolitain Cambridgeshire en Angleterre.

Autres 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien